Les Masters de Shanghai de snooker 2017 sont un tournoi de snooker professionnel inclus dans la saison 2017-2018 de snooker et comptant pour le  classement mondial. Ils sont organisés par la WPBSA () dans le Shanghai Indoor Stadium. Le tournoi a été diffusé en France par Eurosport.

Le tenant du titre est Ding Junhui. Il avait battu Mark Selby 10 à 6 en finale. Le Britannique Ronnie O'Sullivan remporte cette édition au terme d'une finale contre son compatriote Judd Trump sur le score de . Ronnie O'Sullivan réalise également le meilleur  du tournoi avec un score de 144. C'est sa deuxième victoire consécutive après celle obtenue au tournoi champion des champions 2017. Il remporte ce tournoi huit ans après la première fois.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu en Angleterre et se sont disputés au meilleur des 9 manches.

{| width="100%" cellspacing="1"
|-
! scope=col width=45%|
! scope=col width=10%|
! scope=col width=45%|
|-
|  John Higgins || align="center"| 5–2 ||  Alexander Ursenbacher
|-
|  Oliver Lines || align="center"| 4–5 ||  Ian Preece
|-
|  Zhou Yuelong || align="center"| 5–1 ||  Scott Donaldson
|-
|  Thepchaiya Un-Nooh || align="center"| 2–5 ||  Sanderson Lam
|-
|  Liang Wenbo || align="center"| 5–3 ||  Rod Lawler
|-
|  Tian Pengfei || align="center"| 4–5 ||  John Astley
|-
|  David Gilbert || align="center"| 5–4 ||  Alex Borg
|-
|  Mark Joyce || align="center"| 5–4 ||  Zhang Anda
|-
|  Mike Dunn || align="center"| 0–5 ||  Li Yuan
|-
|  Martin Gould || align="center"| 5–3 ||  Allan Taylor
|-
|  Andrew Higginson || align="center"| 4–5 || |-
|  Stuart Bingham || align="center"| 5–1 ||  Lukas Kleckers
|-
|  Robert Milkins || align="center"| 5–2 ||  Paul Davison
|-
|  Anthony Hamilton || align="center"| 0–5 ||  Lyu Haotian|-
|  Hossein Vafaei || align="center"| 5–4 ||  Elliot Slessor
|-
|  Marco Fu || align="center"| 5–1 ||  Boonyarit Keattikun
|-
|  Barry Hawkins || align="center"| 5–3 ||  Chen Zhe
|-
|  Daniel Wells || align="center"| 5–0 ||  Robin Hull
|-
|  Michael White || align="center"| 5–1 ||  Jamie Curtis-Barrett
|-
|  Mark Davis || align="center"| 5–1 ||  Ross Muir
|-
|  Ronnie O'Sullivan || align="center"| 5–0 ||  Christopher Keogan
|-
|  Gary Wilson || align="center"| 5–2 ||  Zhao Xintong
|-
|  Joe Perry || align="center"| 5–3 ||  Liam Highfield
|-
|  Matthew Selt || align="center"| 5–3 ||  Craig Steadman
|-
|  David Grace || align="center"| 1–5 ||  Wang Yuchen|-
|  Mark Williams || align="center"| 5–2 ||  Niu Zhuang
|-
|  Sam Baird || align="center"| 4–5' ||  Soheil Vahedi|-
|  Kyren Wilson || align="center"| 3–5 ||  Gerard Greene|-
|  Dominic Dale || align="center"| 5–0 ||  Leo Fernandez
|-
|  Alan McManus || align="center"| 5–4 ||  Hammad Miah
|-
|  Chris Wakelin || align="center"| 5–3 ||  James Wattana
|-
|  Mark Selby || align="center"| 5'–2 ||  Ian Burns
|}

 Tableau 

 Finale 

  
Les '' réalisés durant le tournoi.

Pendant les qualifications 

 142  Joe Perry
 141, 128  Sam Craigie
 140  Michael Georgiou
 137, 121  Jack Lisowski
 132, 109  Tom Ford
 131  Mark King
 129, 112, 109  Stuart Bingham
 128  Robbie Williams
 127  David Grace
 127  Jimmy Robertson
 126  Marco Fu

 122, 118  Thepchaiya Un-Nooh
 122, 105  Matthew Stevens
 119  Lyu Haotian
 117  Zhang Yong
 116  Daniel Wells
 111  Mark Williams
 107  Ross Muir
 107  Yuan Sijun
 106  Mark Davis

 106  Michael White
 105  Shaun Murphy
 104  Martin Gould
 102  Matthew Selt
 101, 100  Zhang Anda
 101  Fergal O'Brien
 100  Mark Allen
 100  Dominic Dale
 100  Ashley Hugill

Pendant le tournoi 

 144, 127, 123, 108  Ronnie O'Sullivan
 143  Ali Carter
 140  Michael White
 137, 111  Joe Perry
 137, 101  Graeme Dott
 135, 119, 107  Kurt Maflin
 135  Gerard Greene

 133, 115, 104, 102, 102, 100  Mark Allen
 133, 108  Mark Williams
 132, 120, 114  Mark Selby
 131, 125, 104  John Higgins
 125, 108, 105  Liang Wenbo
 124, 107  Marco Fu
 124, 102, 100  Martin Gould

 121  Barry Hawkins
 119, 114, 108, 105, 102  Judd Trump
 118, 107  Stephen Maguire
 117, 113, 102  Jack Lisowski
 110  Zhou Yuelong
 108  Sanderson Lam
 106  Jimmy Robertson

Notes et références 

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en Chine en 2017
Sport en novembre 2017